Пожарные каланчи строились в Москве с конца XVIII века. До революции они возвышались над зданиями полицейских частей и служили для визуального наблюдения за пожарами. Каланчи строились при пожарных частях Москвы до конца 1920-х — начала 1930-х годов, а затем в связи с увеличением этажности и развитием средств оповещения необходимость в них отпала. В дальнейшем пожарные части нередко строились с рукавными башнями, используемыми для сушки пожарных рукавов в подвешенном состоянии.

К началу XXI века многие пожарные каланчи Москвы являются объектами культурного наследия. Каланчи действующих пожарных частей служат башнями для сушки пожарных рукавов.

В списке перечислены сохранившиеся и восстановленные каланчи Москвы:

Примечания

Литература 
 Каланчи // Москва: Энциклопедия / Глав. ред. А. Л. Нарочницкий. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — 688 с., ил. — 200 000 экз.

Ссылки 
 
 
 

Башни Москвы
Пожарные каланчи